Скопский марафон () — ежегодный марафон, который проходит в мае в македонском городе Скопье.

Действующими рекордсменами трассы являются кенийцы Кипротич Кируи среди мужчин (2:12:36) и Стелла Барсосио среди женщин (2:33:42). По количеству побед лидерами также являются кенийцы — по два раза забеги выигрывали Кипротич Кируи (2016, 2017) и Сесилия Вангуи (2011, 2012).

История 
Первая марафонская гонка в Скопье была организована в 1997 году. После второго марафона в 1998 году проведение временно прекратилось из-за финансовых трудностей. Спустя девять лет мероприятие было возрождено, однако в 2007 году был проведён только полумарафон.

В 2008 году соревнования возобновились в полном формате и с тех пор ежегодно проводятся в трёх дисциплинах — марафон, полумарафон и бег на 5 километров. Значительный вклад в возрождение соревнований внёс специальный представитель Европейского союза Эрван Фуэре.

С 2009 года соревнования входят в Ассоциацию международных марафонов и пробегов (AIMS).

В 2012 году марафон в Скопье был включён в список квалификационных гонок для прохождения отбора на Олимпийские игры в Лондоне. В нём приняли участие около 4000 легкоатлетов из 36 стран.

В 2015 году соревнования были отменены в связи с  против действующего на тот момент премьер-министра Николы Груевского и его правительства.

В 2017 году в марафоне приняли участие около 8500 спортсменов из 51 страны.

Среди российских спортсменов наиболее высоких результатов добились Алексей Трошкин и Татьяна Перепёлкина, каждый из которых в 2012 году завоевал серебряную медаль в своём забеге.

Победители

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Марафоны